

Cinema 
 Presi di mira (Hardball) – film statunitense del 1997 diretto da George Erschbamer
 Hardball  – film statunitense del 2001 diretto da Brian Robbins

Televisione 
 Hardball  – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1989 al 1990
 Hardball  – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1994

Altro 
 Hardball!  – serie di videogiochi sul baseball della Accolade
 Hardball  – personaggio dei G.I. Joe
 Hardball  – personaggio dei fumetti Marvel Comics